Viaduct van José (spoor), een spoorbrug in HSL 3 in Herve
Viaduct van José (weg), een brug in de E40/A3-autosnelweg in Herve